La Coppa Radivoj Korać 2012 è la 10ª Coppa di Serbia di pallacanestro maschile (la 6ª con il nome di Coppa di Serbia).

Squadre
Le squadre qualificate sono le quattro squadre partecipanti alla Lega Adriatica 2011-12, le prime tre classificate al termine del girone di andata della Košarkaška liga Srbije 2011-2012, più la squadra vincitrice della Coppa di Serbia del secondo livello. 

Partizan mts
Crvena zvezda Diva
Radnički Kragujevac
Hemofarm STADA

Vojvodina Srbijagas
BKK Radnički
Mega Vizura

Radnički FMP (vincitore)

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Košarkaška liga Srbije 2011-2012

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2012
Coppa di Serbia di pallacanestro maschile